Самсоновка — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Самсоновка — бывшая деревня в Чечерском районе Гомельской области.
 Самсоновка — деревня в Смолевичском районе Минской области.

Казахстан 
 Самсоновка — село в подчинении горадминистрации Усть-Каменогорска Восточно-Казахстанской области.
 Самсоновка — бывшее село в Айыртаусском районе Северо-Казахстанской области, упразднено в начале 1990-х годов.
 Самсоновка — прежнее название аула Куренбель Жуалынского района Жамбылской области.
 Самсоновка — прежнее название аула Акбулак Сайрамского района Южно-Казахстанской области.

Россия 
 Самсоновка — бывшее село в Немецком национальном районе Алтайского края, упразднено в 1950 г.
 Самсоновка — бывшая деревня в Тяжинском районе Кемеровской области, упразднена в 2012 г.
 Самсоновка — деревня в Солнцевском районе Курской области.
 Самсоновка — посёлок в Ковылкинском районе Мордовии.
 Самсоновка — село в Исаклинском районе Самарской области.
 Самсоновка — деревня в Бельском районе Тверской области.

Украина 
 Самсоновка — село в Краснодонском районе Луганской области.
 Самсоновка — село в Корюковском районе Черниговской области.